Athamanta latifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Domenico Viviani. Athamanta latifolia ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
latifolia